Чепеленко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чепеленко, Геннадий Владимирович (род. 7 января 1942 года в селе Кез Удмуртской республики) — советский и российский ученый—лимфолог, рентгенохирург.
 Чепеленко, Ксения Олеговна (род. 5 октября 1981, Саратов) — российский социолог, кандидат социологических наук, искусствовед, доктор искусствоведения.